CDF puede referirse a:
 CDF, ex canal de televisión de Chile, ahora TNT Sports. 
 Clasificación de Derivaciones Fármaco-terapéuticas, clasificación médica.
 Congregación para la Doctrina de la Fe. 

Acrónimos